Suspensor puede hacer referencia a:

Suspensorio, calzoncillo protector de los genitales masculinos.
Suspensor, en desarrollo vegetal, una estructura que introduce el embrión al tejido gametofítico.
Tirantes, tira que sostiene el pantalón.